Остров Вра́нгеля:
 Остров Врангеля — остров в Северном Ледовитом океане.
 Остров Врангеля — заповедник, основная часть которого расположена на этом острове.
  — полярная станция на одноимённом острове.
 Остров Врангеля — остров в составе архипелага Новая Земля, Россия.
 Остров Врангеля — остров в составе Архипелага Александра, Юго-Восточная Аляска, США.